Den Namen Kleinpertholz tragen folgende Orte:

 Kleinpertholz (Gemeinde Langschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kleinpertholz (Gemeinde Heidenreichstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Kleinpertholz (Gemeinde Martinsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich